

Nom commun 
Halter signifie « licol » en anglais.
Une épreuve Halter est un concours de présentation de chevaux tenus en main, aux États-Unis.

Patronyme 

 Clara Halter (1942-2017) est une sculptrice française ;
 Marek Halter (1936-) est un écrivain français ;
 
 Raymond Halter (1925-1998), prêtre catholique marianiste français.

Biologie 
 Halter, un genre d'insectes de la famille des Nemopteridae.
Patronyme juif